

Patronymes 
Beaufranchet est le nom de plusieurs personnalités françaises.
 Jacques de Beaufranchet, (1731-1757), militaire.
 Gilbert Beaufranchet, (1742 ou 1743-1805), maire de Nantes.
 Louis Charles Antoine de Beaufranchet, (1757-1812), militaire, fils de Jacques de Beaufranchet.
 Henri de Beaufranchet, (1769-1832), militaire.

Homophone 
 Bostfranchet, château situé en Auvergne.

Homonymie de personnes